Corrado Grabbi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Grabbi – calciatore italiano